Het ATP-toernooi van Sydney (indoor) van 1993, met als officiële naam Australian Indoor Tennis Championship, werd gespeeld van 4 tot en met 10 oktober 1993. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen in het Sydney Entertainment Centre in Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Sydney (indoor)
Indoor ATP-toernooi van Sydney